województwo pomorskie – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego (I Rzeczypospolitej) istniejąca w latach 1466–1772
 województwo pomorskie (1863) – województwo w powstaniu styczniowym
 województwo pomorskie – jednostka terytorialna II Rzeczypospolitej istniejąca w latach 1919–1939, z siedzibą władz w Toruniu
 województwo pomorskie – nazwa późniejszego województwa bydgoskiego stosowana w latach 1945–1950 w PRL
 województwo pomorskie – jednostka terytorialna Polski utworzona w 1999 r.

Zobacz też 
 województwo zachodniopomorskie
 województwo kujawsko-pomorskie
 województwo środkowopomorskie
 Pomorze (prowincja)
 Pomorze